Zográfos kan syfta på:

Grekland 

 Zográfou, ort, Mellersta Makedonien, Chalkidike, 
 Dimos Zografos – kommun
 Zográfos (prefekturhuvudort i Grekland), Attika, Nomós Attikís,